2017 NICE Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland – jedenasta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 7 października 2017 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Pawła Przedpełskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Bartosz Smektała i Igor Kopeć-Sobczyński.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand.
 (#45)  Greg Hancock → (#25)  Peter Kildemand

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#84)  Martin Smolinski

Kolejnym zawodnikiem, który z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach był Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#88)  Niels Kristian Iversen → (#46)  Max Fricke

Z powodu kontuzji pleców w zawodach nie wystąpił Fredrik Lindgren. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Václav Milík.
 (#66)  Fredrik Lindgren → (#225)  Václav Milík

Losowanie pozycji startowych odbyło się 6 października.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, III
2017, III
2017 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu